Ryan Newman (1977-), pilote automobile américain ;
 Ryan Newman, (1998-), actrice américaine.

Voir aussi 
 Newman
 Ryan